Cymé (du grec ancien  / Kumê) est un nom d'origine grecque porté par plusieurs cités antiques. On rencontre également fréquemment la variante Cumes ( / Kumai, en latin ) pour ces différentes cités :
 Cymé en Eubée, actuelle Kymi ;
 Cymé en Grande-Grèce, plus connue sous le nom de Cumes ;
 Cymé en Éolide.